Зелените може да се отнася за:

 Зелените, българска политическа партия
 Съюз 90/Зелените, германска политическа партия
 Зелените - зелена алтернатива, австрийска политическа партия
 Зелените (Люксембург)
 Европа Екология Зелените, френска политическа партия